Pancolese – abitanti di Pancole (San Gimignano)
Pancolese – abitanti di Pancole (Scansano)